Direcció de la Meteorologia Nacional, organisme responsable de la previsió meteorològica de França
 DuMont Network, xarxa de cadenes de televisió dels Estats Units
 The Dallas Morning News, diari editat a Dallas, als Estats Units
 Xarxa neuronal per defecte (del seu nom en anglès Default Mode Network), conjunt de regions del cervell actives quan la ment és en repòs
 Decision Model and Notation, norma de l'Object Management Group per als seus llenguatges de programació
 Dimetilnitrosamina, subproducte químic orgànic hepatotòxic
 dmn també és el codi ISO 639-5 de les llengües mandé, família lingüística parlada pels mandés de l'Àfrica Occidental